Ayako (voornaam), Japanse voornaam voor meisjes
Ayako (manga), 奇子, manga van Osamu Tezuka